Get Low (canção de Lil Jon) - de 2003
Get Low (canção de Waka Flocka Flame) - de 2012
Get Low (canção de Zedd e Liam Payne) - de 2017

Desambiguação